Der Mercedes-AMG R 232 ist ein Roadster der Mercedes-Benz Group. Er stellt die siebte Generation des SL dar und löst den acht Jahre lang produzierten Vorgänger R 231 ab. Die Baureihe wurde gänzlich durch Mercedes-AMG entwickelt und basiert auf der Plattform einer kommenden AMG-GT-Baureihe. Die Produktion erfolgt im Werk Bremen.

Hintergrund 
Das Fahrzeug wurde am 28. Oktober 2021 offiziell vorgestellt, die Verkaufsfreigabe der Modelle SL 55 4MATIC+ und SL 63 4MATIC+ erfolgte am 21. März 2022, die des SL 43 am 18. Mai 2022. Im Januar 2023 wurde das auf 100 Exemplare limitierte Sondermodell Motorsport Collectors Edition für den SL 63 4MATIC+ vorgestellt. Gestaltet ist es in Anlehnung an den Formel-1-Rennwagen W12 aus dem Jahr 2021.

Nachdem die beiden Vorgängermodelle ein klappbares Hartdach hatten, wird der neue SL wieder mit einem Stoffdach angeboten. Die Grundkarosse ist um rund 270 kg leichter als beim Vorgänger und aufgrund des Einsatzes von Aluminium-Verbundwerkstoffen um 18 Prozent steifer. Erstmals verfügt ein SL über bewegliche Anbauteile, die den Abtrieb in Abhängigkeit der Geschwindigkeit verändern. Der Strömungswiderstandskoeffizient cw wird mit 0,31 angegeben.

Technische Daten 
Zum Marktstart wird die Baureihe zunächst von einem Vierliter-V8-Ottomotor mit Allradantrieb und einer Neunstufen-Automatik angetrieben. Die Höchstgeschwindigkeit wird nicht bei 250 km/h begrenzt und wird mit bis zu 315 km/h angegeben. Später soll auch eine Hybridversion folgen.

 * Die Motorbezeichnung ist wie folgt verschlüsselt: M = Motor (Otto), Baureihe = 3 stellig, DE = Direkteinspritzung, Hubraum = Deziliter (gerundet), L = Ladeluftkühlung, A = Abgasturbolader, red. = reduzierte(r) Leistung/Hubraum

Zulassungszahlen 
2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 1.409 Mercedes SL neu zugelassen worden. 425 davon waren hybridisiert.

Weblinks 

 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

232
Sportwagen
Roadster